afvoer (transport), de logistieke afvoer van goederen;
afvoer (hydrologie), de afvoer van water uit een gebied;
debiet, de afvoer van water in een rivier.